Honda Inspire
Inspire (canção de Ayumi Hamasaki)

Desambiguações de música